BVZ HGe 4/4 I kan verwijzen naar de volgende locomotieven:
BVZ HGe 4/4 I (11-15), een elektrische locomotief van de voormalige Zwitserse spoorwegonderneming Brig-Visp-Zermatt-Bahn
BVZ HGe 4/4 I (16), een snellere en lichtere versie van deze locomotief